Black Adam (DC Comics), een personage uit de verhalen van DC Comics
Black Adam (film), een film uit 2022 gebaseerd op het personage
Black Adam (album), de soundtrack van Lorne Balfe voor de film met dezelfde naam